Келтска лига у рагбију 2001/02. (службени назив: 2001–02 Celtic League) је била 1. сезона Келтске лиге у рагбију. Учествовало је 15 рагби тимова из Шкотске, Велса, Северне Ирске и Републике Ирске. 

У лигашком делу такмичења, тимови су били подељени у две групе. Играло се једнокружно без реванша. Четири тима из обе групе прошла су у завршницу такмичења. Титулу је освојио ирски представник Ленстер.

Учесници

Табела

Група А

Група Б

Завршница такмичења

Финале

Статистика и награде 

Највише поена

  Дејвид Хјумфрис 122, Алстер
  Томи Хејс 111, Глазгов
  Ли Џарвис 100, Нет
  Нејтан Супер 97, Ленстер
  Стивен Џонс 89, Љанели

Највише есеја

  Гирван Демпси 7, Ленстер
  Денис Хики 7, Ленстер
  Крег Хадсон 6, Кардиф
  Вејн Мин 6, Конот
  Мајк Мулинс 5, Манстер

Референце 

Сезоне Келтске лиге у рагбију
Рагби у 2001.
Рагби у 2002.